Де Греф () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 
 Де Греф, Робберт (1991—2019) — нидерландский шоссейный велогонщик.
 Де Греф, Хелен (род. 1965) — нидерландская шахматистка.

См. также